Михаил Маслов:
 Маслов, Михаил Васильевич (1909—1980) — полный кавалер ордена Славы.
 Маслов, Михаил Григорьевич (1874—1938) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Маслов, Михаил Дмитриевич (1916—1960) — Герой Советского Союза.
 Маслов, Михаил Евгеньевич (1867—1936) — генерал-майор свиты, командир лейб-гвардии уланского Её Императорского Величества государыни Александры Феодоровны полка.
 Маслов, Михаил Иванович (род. 1948) — украинский политик, народный депутат Украины.
 
 Маслов, Михаил Яковлевич (1729—1780) — сенатор, президент Ревизионной коллегии.